Se også 719 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 

19
Artikler om enkelte år